Абу́-ль-Фида́ (; ,  — , ) — арабский историк и географ курдского происхождения из рода Айюбидов, эмир Хамы (Сирия) в 1310—1331 годах.

Биография 
Его полное имя: аль-Малик аль-Муайяд Имадуддин Абуль-Фида Исмаил ибн (аль-Афдаль) Али ибн (аль-Музаффар) Махмуд ибн аль-Мансур Мухаммад ибн Таки ад-дин Умар ибн Шахин-шах ибн Айюб. Родился в 1273 году; рано отличился в походах против крестоносцев. В 1310 году получил от султана ан-Насира Мухаммеда княжество Хама, которым сначала управлял на правах наместника, а начиная с 1312 года и до самой смерти — как полноправный султан.

Абу-ль-Фида оставил несколько замечательных сочинений на арабском языке, в том числе летописи, доведённые до 1328 года, из коих «Historia anteislamica» издана в 1831 году в городе Лейпциге Флейшером; в целом же объёме, за исключением доисламской истории, они изданы Рейске под заглавием «Annales moslemici» (5 т., Копенгаген, 1789—1794). Всё сочинение было отпечатано в Константинополе 1870 году. Хотя оно главным образом составляет только компиляцию прежних арабских исторических изысканий, тем не менее, заключает в себе весьма подробное обозрение мусульманских династий. Слог Абу-ль-Фиды совершенно прост и без всяких прикрас. Главное сочинение — «Краткая история рода человеческого» (, «аль-Мухтасар фи ахбар аль-башар»), охватывающая события по 1329 (в значительной части сокращённое изложение труда Ибн аль-Асира.

Другое замечательное его сочинение — «Упорядочение стран» (, «Таквим аль-бульдан») — география в таблицах с координатами местностей, издана полностью Широм (Дрезден, 1842), а по другому рукописному материалу — Рено и Гукэн де Слан (Париж, 1837—1840) и переведена на французский язык с объяснениями Рено. Писал также по юридическим предметам, математике, логике и медицине.

Примечания

Литература 
 Abulfedae Annales Moslemici Latinos ex arabicis fecit J. J. Reiske, Lipsiae, 1754;
 Géographie d’Aboulféde. Trad. de l’arabe en français… par M. Reinaud, t. 1—2, P., 1837—83;
 Китаб аль-Мухтасар фи ахбар аль-башар, 1—4, Каир, 1325 г. х. (1907).
 Крачковский И. Ю., Избранные сочинения, т. 4, М. — Л., 1957, с. 386—94.

Ссылки 
 
 

Арабские писатели
Арабские историки
Географы средневекового Востока
Историки XIV века
Хронисты
Мамлюкский султанат Египта
Писатели XIV века